Antipas () és la contracció d'Antípatre ():
 Herodes Antipas, un antic líder de Galilea i Perea, fill d'Herodes el Gran
 Antipas d'Idumea, el fundador de la dinastia herodiana, pare d'Herodes el Gran i avi de l'anterior
 Antipas de Pèrgam, bisbe màrtir de l'Església cristiana primitiva, que és citat al llibre bíblic de l'Apocalipsi
Altres pàgines intitulades Antipas o Antipes:
 Antipes (tribu), un dels diversos pobles jívaros a l'alt Amazones
 Antipas, Cotabato, un municipi a les Filipines
 Mont Antipas, un lloc esmentat en el Llibre del Mormó
 El tretzè episodi de la tercera temporada de Millennium (sèrie de televisió)